De Grand Prix-wegrace van de Pacific 2001 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 7 oktober 2001 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Pacific